Krawiec z Panamy – powieść Johna le Carré
 Krawiec z Panamy – amerykańsko-irlandzki film szpiegowski z 2001 roku